Тур Австрії () — щорічна шосейна багатоденна велогонка дорогами Австрії.

Історія 
Проводиться щорічно з 1947 року, до 1995 року в гонках брали участь любителі, з 1996 року — професіонали. 

З 2005 року стартує на початку липня. Входить до календаря UCI Europe Tour. З 2007 року має категорію 2.HC.

Призери 

 У 2016 році переможцем став американець Том Даніелсон, але у 2012 році він був дикваліфікований UCI за застосування допінгу з  1 березня 2005 року по 23 вересня 2006 року, всі його результати в цей період були анульовані. Перерозподіл мість не проводився.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
  

Велогонки у Європі
Спортивні змагання в Австрії